Die Open de Nice Côte d’Azur 2016 waren ein Tennisturnier, welches vom 15. bis 21. Mai 2016 in Nizza stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2016 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Genf die Banque Eric Sturdza Geneva Open gespielt, die genau wie die Open de Nice Côte d’Azur zur Kategorie ATP World Tour 250 zählten.

Titelverteidiger waren Dominic Thiem im Einzel sowie Mate Pavić und Michael Venus im Doppel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel bekamen jeweils ein Freilos in die zweite Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 463.520 Euro; die finanziellen Verpflichtungen beliefen sich auf 520.070 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Open de Nice Côte d’Azur 2016 fand am 13. und 14. Mai 2016 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei den Open de Nice Côte d’Azur 2016 wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen (Preisgelder für den Doppelwettbewerb pro Team).

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 145 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 138 kB)
 Turnierplan Qualifikation Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 140 kB)

ATP World Tour 2016
Tennisturnier in Nizza